Vilajuïga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilajuïga (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilajuïga (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar